

Patronyme

 Andrew Higginson, (1977- ), joueur de snooker anglais, professionnel ;
 Lindelle Higginson, (1977- ), coureuse cycliste australienne :
 John Higginson, (1830-1904), ancien homme d'affaires d'origine irlandaise naturalisé français ;
 Teresa Helena Higginson (1844-1905), mystique catholique anglaise ;
 Thomas Wentworth Higginson, (1823–1911), ancien pasteur et un abolitionniste américain ;
 Torri Higginson, (1969- ), actrice canadienne.

Toponyme 

 Higginson, town de l'Arkansas.

Homonymie
Homonymie de patronyme